Н035 «Ирбис» — российская многорежимная авиационная радиолокационная станция с фазированной антенной решёткой разработки НИИП и ГРПЗ. Средняя мощность радара на излучение — порядка 5 кВт, максимальная — 20 кВт. Управление лучом электронное (с механическим доворотом полотна антенны двухстепенным электрогидроприводом для увеличения угла отклонения луча). Дальность обнаружения воздушных целей  до 400 км.

История 
Разработка Н035 для истребителей промежуточного 4++ поколения была начата в 2004 году.

В 2005 году к созданию подключился ГРПЗ, разработка завершена в 2009 году.

В 2006 году начались лётные испытания на опытном Су-30МК2.

В ходе натурных испытаний по цели Су-27 при мощности 1 кВт была достигнута дальность обнаружения 300 км, захвата — 250 км.

На первых двух Су-35С были установлены серийные Н035, участвующие в ГСИ, которые планировалось завершить в 2012 году.

Конструкция 

Блок аналого-цифровой обработки радиолокационных сигналов производит дискретизацию входного сигнала на промежуточной частоте, цифровое гетеродинирование сигнала, аппаратную свёртку входного ФКМ-сигнала с подавлением боковых лепестков автокорреляционной функции.

Характеристики 
Источники
 Диапазон частот: X
 Диаметр ФАР: 900 мм
 Количество ППЭ: 1779
 Цели: Сопровождение на проходе: до 30 воздушных или 4 наземные
 Одновременный обстрел: до 8 целей — ракеты с АРГСН (например, Р-77) или 1(РЛСУ "Ирбис-Э") - 2 цели для ракет с ПРГСН (подсвет для РГС Р-27Р); до 2 наземных целей управляемым вооружением воздух-земля
 Дальность обнаружения целей:
 с ЭПР 0,01 м² на встречных ракурсах 100 км;
 с ЭПР 0,1 м² на встречных ракурсах 160 км;
 с ЭПР 1 м² на встречных ракурсах 270 км;
 с ЭПР 3 м² на встречных ракурсах 350—400 км, на догонных до 150 км;
 Углы обзора по азимуту и углу места ±60° (электронное), ±120° (с гидроприводом);
  По крену 90°;
 Средняя мощность импульса: 5 кВт;
 Пиковая мощность импульса: 20 кВт;
 Дискретная непрерывная мощность подсвета: 2 кВт;
 Разрешение при картографировании:''' 1 м.

Оценка 
Излучатель с пиковой мощностью 20 кВт в составе ПФАР делает «Ирбис» самой мощной в мире радиолокационной системой управления..

Достоинства РЛС Ирбис: большой коэффициент усиления ФАР, минимальные потери в трактах, цифровая обработка сигналов с накоплением, а также мощный 5 кВт усилитель. Двухстепенной гидропривод позволяет менять вертикальную поляризацию на горизонтальную, для улучшения видимости надводных целей и противодействию активным помехам противника. Увеличенный угол обзора в 2 раза — 120 градусов против 60 у АФАР, в пределах сканирования в 60 градусов у РЛС Ирбис отсутствует падение потенциала, вращение антенны позволяет избежать нарушения когерентности входного сигнала

 Назначенный ресурс не менее 6000 часов, 30 лет.
 Межремонтный ресурс и срок службы — 1500 часов, 12 лет.
 Среднее время ремонта не более 30 мин.
 РЛС обеспечивает обнаружение целей в любых погодных условиях при наличии естественных и организованных помех.
Основную критику экспертов вызывает использование пассивной фазированной антенной решётки, которая является промежуточной ступенью на пути к АФАР.

Из недостатков отмечается также, что «Ирбис» менее скрытен и более уязвим для помех по сравнению с радарами современных западных истребителей

См. также 
 Фазированная антенная решётка
 AN/APG-77
 Н036 Белка
 Жук-А

Примечания

Ссылки 

Авиационные РЛС